Deze Lijst van vogelgeslachten geeft een overzicht van alle 2197 vogelgeslachten in de wereld waarvan nog minimaal één soort bestaat.
 A 
Abeillia
Abroscopus
Aburria
Acanthagenys
Acanthidops
Acanthisitta
Acanthiza
Acanthorhynchus
Acanthornis
Accipiter
Aceros
Achaetops
Acridotheres
Acritillas
Acrobatornis
Acrocephalus
Acropternis
Acryllium
Actenoides
Actinodura
Actitis
Actophilornis
Adelomyia
Aechmophorus
Aechmorhynchus
Aegithalos
Aegithina
Aegolius
Aegotheles
Aegypius
Aenigmatolimnas
Aepypodius
Aerodramus
Aeronautes
Aethia
Aethopyga
Afropavo
Afrotis
Agamia
Agapornis
Agelaioides
Agelaius
Agelastes
Agelasticus
Aglaeactis
Aglaiocercus
Agriornis
Agropsar
Ailuroedus
Aimophila
Aix
Alaemon
Alauda
Alca
Alcedo
Alcippe
Aleadryas
Alectoris
Alectroenas
Alectrurus
Alectura
Alethe
Alipiopsitta
Alisterus
Alle
Allenia
Alophoixus
Alopochelidon
Alopochen
Amadina
Amalocichla
Amandava
Amaurocichla
Amaurolimnas
Amaurornis
Amaurospiza
Amazilia
Amazona
Amazonetta
Amblycercus
Amblyornis
Amblyospiza
Amblyramphus
Ammodramus
Ammomanes
Ammomanopsis
Ammoperdix
Ampeliceps
Ampelioides
Ampelion
Amphilais
Amphispiza
Amytornis
Anabacerthia
Anabathmis
Anabazenops
Anairetes
Anaplectes
Anarhynchus
Anas
Anastomus
Ancistrops
Andigena
Androdon
Andropadus
Androphobus
Anhima
Anhinga
Anisognathus
Anodorhynchus
Anomalospiza
Anopetia
Anorrhinus
Anous
Anser
Anseranas
Anthipes
Anthobaphes
Anthocephala
Anthochaera
Anthornis
Anthoscopus
Anthracoceros
Anthracothorax
Anthreptes
Anthropoides
Anthus
Antilophia
Anumbius
Anurolimnas
Anurophasis
Apalharpactes
Apalis
Apaloderma
Apalopteron
Aphanotriccus
Aphantochroa
Aphelocephala
Aphelocoma
Aphrastura
Aphriza
Aphrodroma
Aplonis
Aprosmictus
Aptenodytes
Apteryx
Apus
Aquila
Ara
Arachnothera
Aramides
Aramidopsis
Aramus
Aratinga
Arborophila
Arcanator
Archboldia
Archilochus
Ardea
Ardeola
Ardeotis
Arenaria
Argusianus
Arremon
Arremonops
Arses
Artamella
Artamus
Artisornis
Arundinicola
Asarcornis
Ashbyia
Asio
Aspatha
Asthenes
Astrapia
Atalotriccus
Atelornis
Athene
Atlantisia
Atlapetes
Atrichornis
Attagis
Atthis
Atticora
Attila
Augastes
Aulacorhynchus
Auriparus
Automolus
Aviceda
Avocettula
Aythya

 B 
Babax
Baeolophus
Baeopogon
Balaeniceps
Balearica
Bambusicola
Bangsia
Barnardius
Bartramia
Baryphthengus
Basileuterus
Basilinna
Basilornis
Batara
Bathmocercus
Batis
Batrachostomus
Berenicornis
Berlepschia
Bernieria
Bias
Biatas
Biziura
Bleda
Blythipicus
Bocagia
Boissonneaua
Bolbopsittacus
Bolborhynchus
Bombycilla
Bonasa
Bostrychia
Botaurus
Brachycope
Brachygalba
Brachypteracias
Brachypteryx
Brachyramphus
Bradornis
Bradypterus
Branta
Brotogeris
Bubalornis
Bubo
Bubulcus
Bucanetes
Buccanodon
Bucco
Bucephala
Buceros
Bucorvus
Buettikoferella
Bugeranus
Bulweria
Buphagus
Burhinus
Busarellus
Butastur
Buteo
Buteogallus
Buthraupis
Butorides
Bycanistes

 C 
Cacatua
Cacicus
Cacomantis
Cairina
Calamanthus
Calamonastes
Calamonastides
Calamospiza
Calandrella
Calcarius
Calendulauda
Calicalicus
Calidris
Callacanthis
Callaeas
Callipepla
Calliphlox
Callocephalon
Callonetta
Calochaetes
Calocitta
Caloenas
Calonectris
Caloperdix
Caloramphus
Calothorax
Calypte
Calyptocichla
Calyptomena
Calyptophilus
Calyptorhynchus
Calyptura
Camarhynchus
Camaroptera
Campephaga
Campephilus
Campethera
Campicoloides
Campochaera
Camptostoma
Campylopterus
Campylorhamphus
Campylorhynchus
Canirallus
Capito
Caprimulgus
Capsiempis
Caracara
Cardellina
Cardinalis
Carduelis
Cariama
Caridonax
Carpococcyx
Carpodacus
Carpodectes
Carpornis
Carpospiza
Carterornis
Caryothraustes
Casiornis
Casuarius
Catamblyrhynchus
Catamenia
Cataponera
Catharopeza
Cathartes
Catharus
Catherpes
Catreus
Cecropis
Celeus
Centrocercus
Centropus
Cephalopterus
Cephalopyrus
Cepphus
Cerasophila
Ceratogymna
Cercibis
Cercococcyx
Cercomacra
Cercomela
Cercotrichas
Cereopsis
Cerorhinca
Certhia
Certhiaxis
Certhidea
Certhilauda
Certhionyx
Ceryle
Cettia
Ceuthmochares
Ceyx
Chaetocercus
Chaetops
Chaetorhynchus
Chaetornis
Chaetura
Chalcomitra
Chalcoparia
Chalcophaps
Chalcopsitta
Chalcostigma
Chalybura
Chamaea
Chamaepetes
Chamaeza
Charadrius
Charitospiza
Charmosyna
Chasiempis
Chauna
Chelictinia
Chelidoptera
Chelidorhynx
Chenonetta
Cheramoeca
Chersomanes
Chersophilus
Chionis
Chiroxiphia
Chlamydera
Chlamydochaera
Chlamydotis
Chlidonias
Chloephaga
Chlorestes
Chloroceryle
Chlorocharis
Chlorochrysa
Chlorocichla
Chlorophanes
Chlorophoneus
Chlorophonia
Chloropsis
Chlorornis
Chlorospingus
Chlorostilbon
Chlorothraupis
Chondestes
Chondrohierax
Chordeiles
Chroicocephalus
Chrysococcyx
Chrysocolaptes
Chrysolampis
Chrysolophus
Chrysomma
Chrysomus
Chrysothlypis
Chrysuronia
Chunga
Cichladusa
Cichlocolaptes
Cichlopsis
Cicinnurus
Ciconia
Cinclidium
Cinclocerthia
Cinclodes
Cincloramphus
Cinclosoma
Cinclus
Cinnycerthia
Cinnyricinclus
Cinnyris
Circaetus
Circus
Cissa
Cissomela
Cissopis
Cisticola
Cistothorus
Cittura
Cladorhynchus
Clamator
Clangula
Claravis
Cleptornis
Clibanornis
Climacteris
Clypicterus
Clytoceyx
Clytoctantes
Clytolaema
Clytomyias
Clytorhynchus
Clytospiza
Cnemarchus
Cnemophilus
Cnemoscopus
Cnemotriccus
Cnipodectes
Coccothraustes
Coccycua
Coccyzus
Cochlearius
Cochoa
Coeligena
Coenocorypha
Coereba
Colaptes
Colibri
Colinus
Colius
Collocalia
Colluricincla
Coloeus
Colonia
Colorhamphus
Columba
Columbina
Compsospiza
Compsothraupis
Conioptilon
Conirostrum
Conopias
Conopophaga
Conopophila
Conostoma
Conothraupis
Contopus
Copsychus
Coracias
Coracina
Coracopsis
Coracornis
Coragyps
Corapipo
Corcorax
Cormobates
Corvinella
Corvus
Corydon
Coryphaspiza
Coryphistera
Coryphospingus
Corythaeola
Corythaixoides
Corythopis
Coscoroba
Cossypha
Cossyphicula
Cotinga
Coturnicops
Coturnix
Coua
Cracticus
Cranioleuca
Crateroscelis
Crax
Creagrus
Creatophora
Creurgops
Crex
Crinifer
Criniger
Crithagra
Crocias
Crossleyia
Crossoptilon
Crotophaga
Crypsirina
Cryptillas
Cryptophaps
Cryptospiza
Cryptosylvicola
Crypturellus
Cuculus
Culicicapa
Culicivora
Curaeus
Cursorius
Cutia
Cyanerpes
Cyanicterus
Cyanistes
Cyanochen
Cyanocitta
Cyanocompsa
Cyanocorax
Cyanolanius
Cyanolimnas
Cyanoliseus
Cyanoloxia
Cyanolyca
Cyanomitra
Cyanophaia
Cyanopica
Cyanopsitta
Cyanoptila
Cyanoramphus
Cyclarhis
Cyclopsitta
Cygnus
Cymbilaimus
Cymbirhynchus
Cynanthus
Cyornis
Cyphorhinus
Cypseloides
Cypsiurus
Cypsnagra
Cyrtonyx

 D 
Dacelo
Dacnis
Dactylortyx
Daphoenositta
Daption
Daptrius
Dasycrotapha
Dasylophus
Dasyornis
Deconychura
Deleornis
Delichon
Delothraupis
Deltarhynchus
Dendragapus
Dendrexetastes
Dendrocincla
Dendrocitta
Dendrocolaptes
Dendrocopos
Dendrocygna
Dendroica
Dendronanthus
Dendroperdix
Dendropicos
Dendroplex
Dendrortyx
Deroptyus
Dicaeum
Dichrozona
Dicrurus
Didunculus
Diglossa
Diglossopis
Dinemellia
Dinopium
Diomedea
Diopsittaca
Diphyllodes
Discosura
Diuca
Dives
Dolichonyx
Doliornis
Dolospingus
Donacobius
Donacospiza
Doricha
Doryfera
Drepanoptila
Drepanorhynchus
Drepanornis
Dreptes
Dromaius
Dromas
Dromococcyx
Drymocichla
Drymodes
Drymophila
Drymornis
Dryocopus
Dryolimnas
Dryoscopus
Dryotriorchis
Dubusia
Ducula
Dulus
Dumetella
Dumetia
Dupetor
Dyaphorophyia
Dysithamnus

 E 
Eclectus
Egretta
Elaenia
Elanoides
Elanus
Elaphrornis
Electron
Eleoscytalopus
Eleothreptus
Elminia
Elseyornis
Elvira
Emberiza
Emberizoides
Embernagra
Emblema
Eminia
Empidonax
Empidonomus
Empidornis
Enicognathus
Enicurus
Enodes
Ensifera
Entomodestes
Entomyzon
Eolophus
Eophona
Eopsaltria
Eos
Ephippiorhynchus
Epimachus
Epinecrophylla
Epthianura
Eremalauda
Eremiornis
Eremomela
Eremophila
Eremopterix
Ergaticus
Eriocnemis
Erithacus
Erpornis
Erythrocercus
Erythrogonys
Erythropygia
Erythrotriorchis
Erythrura
Esacus
Estrilda
Eubucco
Eucometis
Eudocimus
Eudromia
Eudynamys
Eudyptes
Eudyptula
Eugenes
Eugerygone
Eugralla
Eulabeornis
Eulacestoma
Eulampis
Eulidia
Eulipoa
Eumomota
Eumyias
Euneornis
Eunymphicus
Euodice
Eupetes
Eupetomena
Euphagus
Eupherusa
Euphonia
Euplectes
Eupodotis
Euptilotis
Eurocephalus
Eurostopodus
Euryceros
Eurylaimus
Eurynorhynchus
Euryptila
Eurypyga
Eurystomus
Euscarthmus
Euschistospiza
Euthlypis
Eutoxeres
Eutrichomyias
Eutriorchis
Excalfactoria

 F 
Falcipennis
Falco
Falculea
Falcunculus
Ferminia
Ficedula
Finschia
Florisuga
Fluvicola
Formicarius
Formicivora
Forpus
Foudia
Foulehaio
Francolinus
Fraseria
Fratercula
Frederickena
Fregata
Fregetta
Fringilla
Fulica
Fulmarus
Furnarius

 G 
Galbalcyrhynchus
Galbula
Galerida
Gallicolumba
Gallicrex
Gallinago
Gallinula
Gallirallus
Galloperdix
Gallus
Gampsonyx
Gampsorhynchus
Garritornis
Garrodia
Garrulax
Garrulus
Gavia
Gecinulus
Gelochelidon
Geobiastes
Geococcyx
Geocolaptes
Geoffroyus
Geomalia
Geopelia
Geophaps
Geositta
Geospiza
Geothlypis
Geotrygon
Geranoaetus
Geranospiza
Geronticus
Gerygone
Glareola
Glaucidium
Glaucis
Glossopsitta
Glycichaera
Glycifohia
Gliciphila
Glyphorynchus
Gnorimopsar
Goethalsia
Goldmania
Gorsachius
Goura
Gracula
Gracupica
Grafisia
Grallaria
Grallaricula
Grallina
Graminicola
Granatellus
Grandala
Grantiella
Graueria
Graydidascalus
Griseotyrannus
Grus
Guadalcanaria
Guaruba
Gubernatrix
Gubernetes
Guira
Guttera
Gyalophylax
Gygis
Gymnobucco
Gymnocichla
Gymnocrex
Gymnoderus
Gymnoglaux
Gymnogyps
Gymnomystax
Gymnomyza
Gymnophaps
Gymnopithys
Gymnorhina
Gymnorhinus
Gymnoris
Gypaetus
Gypohierax
Gyps

 H 
Habia
Habroptila
Haematoderus
Haematopus
Haematortyx
Haematospiza
Halcyon
Haliaeetus
Haliastur
Halobaena
Hamirostra
Hapalopsittaca
Hapaloptila
Haplochelidon
Haplophaedia
Haplospiza
Harpactes
Harpagus
Harpia
Harpyhaliaetus
Harpyopsis
Hartertula
Hartlaubius
Hedydipna
Heinrichia
Heleia
Heliactin
Heliangelus
Helicolestes
Heliobletus
Heliodoxa
Heliolais
Heliomaster
Heliopais
Heliornis
Heliothryx
Hellmayrea
Helmitheros
Hemicircus
Hemignathus
Hemiphaga
Hemiprocne
Hemipus
Hemispingus
Hemitesia
Hemithraupis
Hemitriccus
Hemixos
Henicopernis
Henicophaps
Henicorhina
Herpetotheres
Herpsilochmus
Hesperiphona
Heterocercus
Heteroglaux
Heteromirafra
Heteromunia
Heteromyias
Heteronetta
Heterophasia
Heterospingus
Heteroxenicus
Heteroxolmis
Hieraaetus
Hierococcyx
Himantopus
Himantornis
Himatione
Hippolais
Hirundapus
Hirundinea
Hirundo
Histrionicus
Histurgops
Hodgsonius
Hoploxypterus
Horizorhinus
Houbaropsis
Humblotia
Hydrobates
Hydrochous
Hydrocoloeus
Hydrophasianus
Hydroprogne
Hydropsalis
Hylexetastes
Hylia
Hyliota
Hylocharis
Hylocichla
Hylocitrea
Hylocryptus
Hyloctistes
Hylomanes
Hylonympha
Hylopezus
Hylophilus
Hylophylax
Hylopsar
Hylorchilus
Hymenolaimus
Hymenops
Hypargos
Hypergerus
Hypnelus
Hypocnemis
Hypocnemoides
Hypocolius
Hypocryptadius
Hypoedaleus
Hypogramma
Hypopyrrhus
Hypositta
Hypothymis
Hypsipetes

 I 
Ibidorhyncha
Ibycter
Ichthyaetus
Icthyophaga
Icteria
Icterus
Ictinaetus
Ictinia
Idiopsar
Iduna
Ifrita
Ilicura
Illadopsis
Incana
Incaspiza
Indicator
Inezia
Iodopleura
Iole
Irania
Irediparra
Irena
Iridophanes
Iridosornis
Ispidina
Ithaginis
Ixobrychus
Ixonotus
Ixoreus
Ixos

 J 
Jabiru
Jabouilleia
Jacamaralcyon
Jacamerops
Jacana
Jubula
Juliamyia
Junco
Jynx

 K 
Kakamega
Kaupifalco
Kenopia
Ketupa
Klais
Knipolegus
Kozlowia
Kupeornis

 L 
Lacedo
Lafresnaya
Lagonosticta
Lagopus
Lalage
Lampornis
Lamprolaima
Lamprolia
Lampropsar
Lamprospiza
Lamprotornis
Laniarius
Laniisoma
Lanio
Laniocera
Lanioturdus
Lanius
Larosterna
Larus
Laterallus
Lathamus
Lathrotriccus
Legatus
Leiothrix
Leipoa
Lemuresthes
Leonardina
Lepidocolaptes
Lepidopyga
Lepidothrix
Leptasthenura
Leptocoma
Leptodon
Leptopoecile
Leptopogon
Leptopterus
Leptoptilos
Leptosittaca
Leptosomus
Leptotila
Lerwa
Lesbia
Lessonia
Leucippus
Leucocarbo
Leucochloris
Leucopeza
Leucophaeus
Leucopsar
Leucopternis
Leucosarcia
Leucosticte
Lewinia
Lichenostomus
Lichmera
Limicola
Limnoctites
Limnodromus
Limnornis
Limnothlypis
Limosa
Linurgus
Liocichla
Lioptilus
Liosceles
Lipaugus
Lissotis
Loboparadisea
Lobotos
Lochmias
Locustella
Loddigesia
Lonchura
Lophaetus
Lophochroa
Lophodytes
Lophoictinia
Lopholaimus
Lophonetta
Lophophanes
Lophophorus
Lophorina
Lophornis
Lophospingus
Lophostrix
Lophotibis
Lophotis
Lophotriccus
Lophotriorchis
Lophozosterops
Lophura
Loriculus
Lorius
Loxia
Loxigilla
Loxioides
Loxipasser
Loxops
Lullula
Lurocalis
Luscinia
Lybius
Lycocorax
Lymnocryptes
Lyrurus

 M 
Macgregoria
Machaerirhynchus
Machaeropterus
Macheiramphus
Machetornis
Mackenziaena
Macroagelaius
Macrocephalon
Macrodipteryx
Macronectes
Macronus
Macronyx
Macropsalis
Macropygia
Macrosphenus
Madanga
Magumma
Malacocincla
Malaconotus
Malacopteron
Malacoptila
Malacorhynchus
Malcorus
Malia
Malimbus
Malurus
Manacus
Mandingoa
Manorina
Manucodia
Margaroperdix
Margarops
Margarornis
Marmaronetta
Masius
Mayrornis
Mearnsia
Mecocerculus
Megabyas
Megaceryle
Megacrex
Megadyptes
Megalaima
Megalurulus
Megalurus
Megapodius
Megarynchus
Megascops
Megastictus
Megatriorchis
Megaxenops
Megazosterops
Meiglyptes
Melaenornis
Melampitta
Melamprosops
Melanerpes
Melanitta
Melanocharis
Melanochlora
Melanocorypha
Melanodera
Melanodryas
Melanopareia
Melanoperdix
Melanoptila
Melanospiza
Melanotis
Meleagris
Meliarchus
Melichneutes
Melidectes
Melidora
Melierax
Melignomon
Melilestes
Meliphaga
Melipotes
Melithreptus
Melitograis
Mellisuga
Melocichla
Melopsittacus
Melopyrrha
Melospiza
Melozone
Menura
Merganetta
Mergellus
Mergus
Meropogon
Merops
Merulaxis
Mesembrinibis
Mesitornis
Metabolus
Metallura
Metopidius
Metopothrix
Metriopelia
Micrastur
Micrathene
Microbates
Microcarbo
Microcerculus
Microchera
Microdynamis
Microeca
Microhierax
Microligea
Micromacronus
Micromonacha
Micronisus
Microparra
Micropsitta
Micropygia
Microrhopias
Microscelis
Microstilbon
Milvago
Milvus
Mimizuku
Mimus
Minla
Mino
Mionectes
Mirafra
Mitrephanes
Mitrospingus
Mitu
Mniotilta
Modulatrix
Moho
Mohoua
Molothrus
Momotus
Monachella
Monarcha
Monasa
Monias
Monticola
Montifringilla
Morococcyx
Morphnus
Morus
Motacilla
Moupinia
Mulleripicus
Muscicapa
Muscicapella
Muscigralla
Muscipipra
Muscisaxicola
Musophaga
Myadestes
Mycerobas
Mycteria
Myiagra
Myiarchus
Myiobius
Myioborus
Myiodynastes
Myiomela
Myiopagis
Myioparus
Myiophobus
Myiopsitta
Myiornis
Myiotheretes
Myiotriccus
Myiozetetes
Myophonus
Myornis
Myrmeciza
Myrmecocichla
Myrmia
Myrmoborus
Myrmochanes
Myrmorchilus
Myrmornis
Myrmothera
Myrmotherula
Myrtis
Mystacornis
Myza
Myzomela
Myzornis

 N 
Namibornis
Nannopsittaca
Napothera
Nasica
Neafrapus
Necrosyrtes
Nectarinia
Nemosia
Neochelidon
Neochen
Neochmia
Neocichla
Neocossyphus
Neocrex
Neoctantes
Neodrepanis
Neolalage
Neolestes
Neomixis
Neomorphus
Neopelma
Neophema
Neophron
Neopipo
Neopsephotus
Neopsittacus
Neospiza
Neothraupis
Neotis
Neoxolmis
Nephelornis
Nesasio
Nesillas
Nesocharis
Nesocichla
Nesoclopeus
Nesoctites
Nesoenas
Nesofregetta
Nesopsar
Nesospingus
Nesospiza
Nesotriccus
Nestor
Netta
Nettapus
Newtonia
Nicator
Nigrita
Nilaus
Niltava
Ninox
Nipponia
Nisaetus
Nomonyx
Nonnula
Northiella
Notharchus
Nothocercus
Nothocrax
Nothoprocta
Nothura
Notiochelidon
Notiomystis
Notopholia
Nucifraga
Numenius
Numida
Nyctanassa
Nyctibius
Nycticorax
Nycticryphes
Nyctidromus
Nyctiphrynus
Nyctiprogne
Nyctyornis
Nymphicus
Nystalus

 O 
Oceanites
Oceanodroma
Ochetorhynchus
Ochthoeca
Ochthornis
Ocreatus
Oculocincta
Ocyalus
Ocyceros
Ocyphaps
Odontophorus
Odontorchilus
Odontospiza
Oedistoma
Oena
Oenanthe
Ognorhynchus
Oncostoma
Onychognathus
Onychoprion
Onychorhynchus
Onychostruthus
Opisthocomus
Opisthoprora
Oporornis
Orchesticus
Oreocharis
Oreoica
Oreolais
Oreomanes
Oreomystis
Oreonympha
Oreophasis
Oreophilais
Oreopholus
Oreophylax
Oreopsittacus
Oreornis
Oreortyx
Oreoscoptes
Oreoscopus
Oreostruthus
Oreothraupis
Oreotrochilus
Origma
Oriolia
Oriolus
Oriturus
Ornithion
Ortalis
Orthogonys
Orthonyx
Orthopsittaca
Orthorhyncus
Orthotomus
Ortygospiza
Ortyxelos
Oryzoborus
Otidiphaps
Otis
Otus
Oxylabes
Oxypogon
Oxyruncus
Oxyura

 P 
Pachycare
Pachycephala
Pachycephalopsis
Pachycoccyx
Pachyptila
Pachyramphus
Pagodroma
Pagophila
Palmeria
Pandion
Panterpe
Panurus
Panyptila
Papasula
Parabuteo
Paradigalla
Paradisaea
Paradoxornis
Paramythia
Pardalotus
Pardirallus
Parkerthraustes
Parmoptila
Paroaria
Parophasma
Paroreomyza
Parotia
Parula
Parus
Passer
Passerculus
Passerella
Passerina
Pastor
Patagioenas
Patagona
Pauxi
Pavo
Pedionomus
Pelagodroma
Pelargopsis
Pelecanoides
Pelecanus
Peliperdix
Pellorneum
Peltops
Penelope
Penelopides
Penelopina
Peneoenanthe
Peneothello
Pentholaea
Percnostola
Perdicula
Perdix
Pericrocotus
Periparus
Periporphyrus
Perisoreus
Perissocephalus
Pernis
Petrochelidon
Petroica
Petronia
Petrophassa
Peucedramus
Pezopetes
Pezoporus
Phacellodomus
Phaenicophaeus
Phaenicophilus
Phaenostictus
Phaeochroa
Phaeomyias
Phaeothlypis
Phaethon
Phaethornis
Phaetusa
Phainopepla
Phainoptila
Phalacrocorax
Phalaenoptilus
Phalaropus
Phalcoboenus
Phapitreron
Phaps
Pharomachrus
Phasianus
Phedina
Phegornis
Phelpsia
Pheucticus
Phibalura
Phigys
Philemon
Philentoma
Philepitta
Philesturnus
Philetairus
Philohydor
Philomachus
Philortyx
Philydor
Phimosus
Phlegopsis
Phleocryptes
Phlogophilus
Phodilus
Phoebastria
Phoebetria
Phoenicircus
Phoeniconaias
Phoenicoparrus
Phoenicopterus
Phoeniculus
Phoenicurus
Pholidornis
Phonygammus
Phragmacia
Phrygilus
Phylidonyris
Phyllanthus
Phyllastrephus
Phyllergates
Phyllolais
Phyllomyias
Phylloscartes
Phylloscopus
Phytotoma
Piaya
Pica
Picathartes
Picoides
Piculus
Picumnus
Picus
Piezorhina
Pilherodius
Pinarochroa
Pinarocorys
Pinaroloxias
Pinarornis
Pinicola
Pionites
Pionopsitta
Pionus
Pipile
Pipilo
Pipra
Pipraeidea
Pipreola
Piprites
Piranga
Pitangus
Pithecophaga
Pithys
Pitohui
Pitta
Pittasoma
Pityriasis
Platalea
Platycercus
Platylophus
Platyrinchus
Platysmurus
Platyspiza
Platysteira
Plectorhyncha
Plectrophenax
Plectropterus
Plegadis
Plocepasser
Ploceus
Pluvialis
Pluvianellus
Pluvianus
Pnoepyga
Podager
Podargus
Podica
Podiceps
Podilymbus
Podoces
Poecile
Poecilodryas
Poecilotriccus
Poeoptera
Poephila
Pogoniulus
Pogonocichla
Pogonotriccus
Poicephalus
Polemaetus
Polihierax
Poliocephalus
Poliolais
Polioptila
Polioxolmis
Polyboroides
Polyonymus
Polyplectron
Polysticta
Polystictus
Polytelis
Polytmus
Pomarea
Pomatorhinus
Pomatostomus
Pooecetes
Poospiza
Porphyrio
Porphyrolaema
Porphyrospiza
Porzana
Premnoplex
Premnornis
Primolius
Prinia
Prioniturus
Prionochilus
Prionodura
Prionops
Priotelus
Probosciger
Procellaria
Procelsterna
Procnias
Prodotiscus
Progne
Promerops
Prosobonia
Prosopeia
Prosthemadera
Protonotaria
Prunella
Psalidoprocne
Psaltria
Psaltriparus
Psarisomus
Psarocolius
Pselliophorus
Psephotus
Pseudalaemon
Pseudalethe
Pseudelaenia
Pseudeos
Pseudhirundo
Pseudibis
Pseudoalcippe
Pseudobias
Pseudobulweria
Pseudocalyptomena
Pseudochelidon
Pseudocolaptes
Pseudocolopteryx
Pseudoleistes
Pseudonestor
Pseudonigrita
Pseudoscops
Pseudoseisura
Pseudotriccus
Psilopogon
Psilopsiagon
Psilorhamphus
Psittacella
Psittacula
Psittaculirostris
Psittacus
Psitteuteles
Psittinus
Psittirostra
Psittrichas
Psophia
Psophocichla
Psophodes
Pteridophora
Pternistis
Pterocles
Pterodroma
Pteroglossus
Pteronetta
Pterophanes
Pteroptochos
Pteruthius
Ptilinopus
Ptilocichla
Ptilogonys
Ptilonorhynchus
Ptilopachus
Ptiloprora
Ptilopsis
Ptiloris
Ptilorrhoa
Ptilostomus
Ptychoramphus
Ptyonoprogne
Ptyrticus
Pucrasia
Puffinus
Pulsatrix
Purnella
Purpureicephalus
Pycnonotus
Pycnoptilus
Pycnopygius
Pygarrhichas
Pygiptila
Pygoscelis
Pyrenestes
Pyrgilauda
Pyriglena
Pyrilia
Pyrocephalus
Pyroderus
Pyrrhocoma
Pyrrhocorax
Pyrrholaemus
Pyrrhomyias
Pyrrhoplectes
Pyrrhula
Pyrrhura
Pyrrhurus
Pyrroglaux
Pytilia

 Q 
Quelea
Querula
Quiscalus

 R 
Rallina
Rallus
Ramphastos
Ramphocaenus
Ramphocelus
Ramphocinclus
Ramphocoris
Ramphodon
Ramphomicron
Ramphotrigon
Ramsayornis
Randia
Recurvirostra
Regulus
Reinwardtipicus
Reinwardtoena
Remiz
Rhabdornis
Rhagologus
Rhamphocharis
Rhamphococcyx
Rhaphidura
Rhea
Rhegmatorhina
Rheinardia
Rhinocrypta
Rhinomyias
Rhinoplax
Rhinopomastus
Rhinoptilus
Rhinortha
Rhipidura
Rhizothera
Rhodinocichla
Rhodopechys
Rhodophoneus
Rhodopis
Rhodospingus
Rhodospiza
Rhodostethia
Rhodothraupis
Rhopocichla
Rhopophilus
Rhopornis
Rhynchocyclus
Rhynchopsitta
Rhynchortyx
Rhynchostruthus
Rhynchotus
Rhynochetos
Rhyticeros
Rhytipterna
Ridgwayia
Rigidipenna
Rimator
Riparia
Rissa
Robsonius
Rollandia
Rollulus
Roraimia
Rostratula
Rostrhamus
Rougetius
Rowettia
Rukia
Rupicola
Ruwenzorornis
Rynchops

 S 
Sagittarius
Sakesphorus
Salpinctes
Salpornis
Saltator
Saltatricula
Salvadorina
Sapayoa
Sapheopipo
Sappho
Sarcogyps
Sarcops
Sarcoramphus
Sarkidiornis
Saroglossa
Sarothrura
Sasia
Satrapa
Saxicola
Saxicoloides
Sayornis
Scelorchilus
Scenopoeetes
Scepomycter
Schetba
Schiffornis
Schistes
Schistochlamys
Schistocichla
Schistolais
Schizoeaca
Schoenicola
Schoeniophylax
Schoutedenapus
Scissirostrum
Sclateria
Scleroptila
Sclerurus
Scolopax
Scopus
Scotocerca
Scotopelia
Scytalopus
Scythrops
Seicercus
Seiurus
Selasphorus
Selenidera
Seleucidis
Semioptera
Semnornis
Sephanoides
Sericornis
Sericossypha
Sericulus
Serilophus
Serinus
Serpophaga
Setophaga
Setornis
Sheppardia
Sialia
Sicalis
Sigelus
Simoxenops
Siphonorhis
Sipodotus
Siptornis
Siptornopsis
Sirystes
Sitta
Sittasomus
Skutchia
Smicrornis
Smithornis
Snowornis
Somateria
Spartonoica
Speculanas
Speculipastor
Speirops
Spelaeornis
Spermophaga
Sphecotheres
Spheniscus
Sphenocichla
Sphenoeacus
Sphyrapicus
Spiloptila
Spilornis
Spindalis
Spiza
Spizaetus
Spizella
Spiziapteryx
Spizixos
Spizocorys
Spodiopsar
Sporophila
Sporopipes
Stachyris
Stactolaema
Stagonopleura
Starnoenas
Steatornis
Stelgidopteryx
Stellula
Stenostira
Stephanoaetus
Stephanophorus
Stephanoxis
Stercorarius
Sterna
Sternoclyta
Sternula
Stictonetta
Stigmatopelia
Stigmatura
Stiltia
Stiphrornis
Stipiturus
Stizorhina
Strepera
Streptocitta
Streptopelia
Streptoprocne
Stresemannia
Strigops
Strix
Struthidea
Struthio
Sturnella
Sturnia
Sturnornis
Sturnus
Stymphalornis
Sublegatus
Sugomel
Suiriri
Sula
Surnia
Surniculus
Swynnertonia
Sylvia
Sylvietta
Sylviorthorhynchus
Sylviparus
Syma
Symposiarchus
Synallaxis
Syndactyla
Synthliboramphus
Sypheotides
Syrigma
Syrmaticus
Syrrhaptes

 T 
Taccocua
Tachornis
Tachuris
Tachybaptus
Tachycineta
Tachyeres
Tachymarptis
Tachyphonus
Tadorna
Taeniopygia
Taeniotriccus
Talegalla
Tangara
Tanygnathus
Tanysiptera
Taoniscus
Tapera
Taphrolesbia
Taphrospilus
Taraba
Tarphonomus
Tarsiger
Tauraco
Tchagra
Telacanthura
Teledromas
Telespiza
Telophorus
Temnurus
Tephrodornis
Tephrozosterops
Terathopius
Terenotriccus
Terenura
Teretistris
Terpsiphone
Tersina
Tesia
Tetrao
Tetraogallus
Tetraophasis
Tetrastes
Tetrax
Thalassarche
Thalasseus
Thalassoica
Thalassornis
Thalurania
Thamnistes
Thamnolaea
Thamnomanes
Thamnophilus
Thamnornis
Thapsinillas
Thaumastura
Theristicus
Thescelocichla
Thinocorus
Thinornis
Thlypopsis
Thraupis
Threnetes
Threskiornis
Thripadectes
Thripophaga
Thryomanes
Thryorchilus
Thryothorus
Tiaris
Tichodroma
Tickellia
Tigriornis
Tigrisoma
Tijuca
Tilmatura
Timalia
Timeliopsis
Tinamotis
Tinamus
Tityra
Tmetothylacus
Tockus
Todiramphus
Todirostrum
Todus
Tolmomyias
Topaza
Torgos
Torreornis
Touit
Toxorhamphus
Toxostoma
Trachyphonus
Tragopan
Tregellasia
Treron
Tribonyx
Trichastoma
Trichixos
Trichodere
Trichoglossus
Tricholaema
Tricholestes
Trichothraupis
Triclaria
Trigonoceps
Tringa
Trochilus
Trochocercus
Troglodytes
Trogon
Tropicranus
Trugon
Tryngites
Tumbezia
Turacoena
Turdoides
Turdus
Turnagra
Turnix
Turtur
Tylas
Tympanuchus
Tyranneutes
Tyrannopsis
Tyrannulus
Tyrannus
Tyto

 U 
Upucerthia
Upupa
Uraeginthus
Uragus
Uratelornis
Uria
Urochroa
Urocissa
Urocolius
Urocynchramus
Urodynamis
Uroglaux
Urolais
Urolestes
Uropelia
Uropsalis
Uropsila
Urorhipis
Urosphena
Urosticte
Urothraupis
Urotriorchis

 V 
Vanellus
Vanga
Veles
Veniliornis
Vermivora
Vestiaria
Vidua
Vini
Vireo
Vireolanius
Volatinia
Vultur

 W 
Wetmorethraupis
Willisornis
Wilsonia
Woodfordia

 X 
Xanthocephalus
Xanthomixis
Xanthopsar
Xanthotis
Xema
Xenerpestes
Xenicus
Xenocopsychus
Xenodacnis
Xenoglaux
Xenoligea
Xenoperdix
Xenopipo
Xenopirostris
Xenops
Xenopsaris
Xenornis
Xenospingus
Xenospiza
Xenotriccus
Xenus
Xiphidiopicus
Xiphocolaptes
Xipholena
Xiphorhynchus
Xolmis

 Y 
Yuhina

 Z 
Zanclostomus
Zaratornis
Zavattariornis
Zebrilus
Zeledonia
Zenaida
Zimmerius
Zonerodius
Zonotrichia
Zoonavena
Zoothera
Zosterops

 Geslachten